Il a existé plusieurs familles de Châteauneuf dont il n'est pas certain qu'elles aient la même origine, écrit Gustave Chaix d'Est-Ange.

Famille de Châteauneuf-Randon 

La famille de Châteauneuf-Randon, subsistante, bénéficie d'un article dédié.

Famille de Châteauneuf de Rochebonne 

La famille de Châteauneuf de Rochebonne est éteinte.

 Charles-François de Chateauneuf de Rochebonne (1671-1740), évêque-comte de Noyon, archevêque de Lyon et Primat des Gaules
 Louis Joseph de Chateauneuf de Rochebonne (1685-1729), évêque de Carcassonne

Notes et références

Bibliographie 

 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , tome 10, pages 125 à 129 Châteauneuf-Randon (de)
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , tome 10, page 129 Châteauneuf de Rochebonne (de)

Liste de familles nobles françaises homonymes